Johannes Norrby kan syfta på:

* Johannes Norrby (1870–1936), svensk teolog
 Johannes Norrby (1904–1994), svensk dirigent